Lagan (Rusland), een plaats in Rusland.
 Lagan (Småland), een plaats in Zweden.
 Lagan (Zweden), een rivier in Zweden.
 Lagan (Ierland), een rivier in Ierland.
 LAGAN (bio-informatica), een programma om de overeenkomst tussen sequenties te bepalen